Гови́нда:

 Говинда — одно из имён Кришны и Вишну в индуизме.
 Говинда (род. 1963) — индийский актёр и продюсер.
 Говинда — герой романа Германа Гессе «Сиддхартха».
 Ангарика Говинда (1898—1985) — толкователь тибетского буддизма, основатель ордена Arya Maitreya Mandala.
 Govinda — песня с одноимённого альбома коллектива The Radha Krsna Temple, музыкант и продюсер Джордж Ха́ррисон (The Beatles) 
 Govinda — песня и сингл группы Kula Shaker.

См. также 
  — проект корветов, разработанный в 2006 году французской компанией DCNS.

Примечания